Gartenplatz beschreibt:

 einen Platztypus, siehe Platz#Typologie
 Gartenplatz (Berlin), Platz in Berlin-Gesundbrunnen